Ebni ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg (Deutschland):
 Ebni (Backnang), Stadtteil von Backnang
 Ebni (Kaisersbach), Ortsteil von Kaisersbach

Berg im Bezirk Brugg, Kanton Aargau (Schweiz):
 Ebni (514 m), zwischen Oberbözberg und Riniken